

Toponyme

Parkville, banlieue de Melbourne.

Parkville (Maryland) ;
 Parkville (Michigan) ;
 Parkville (Missouri) ;
 Parkville (Pennsylvanie).